Храпцов — фамилия; имеет женскую форму Храпцова.
 Храпцов, Николай Васильевич (род. 1957) — советский боксёр легчайшей весовой категории, выступал за сборную СССР во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х годов.
 Храпцов, Сергей Иванович (род. 1949) — лётчик-испытатель Государственного лётно-испытательного центра имени В. П. Чкалова, полковник, Герой Российской Федерации.